Podporojie (en ) est une ville de l'oblast de Léningrad, en Russie, et le centre administratif du raïon de Podporojie. Sa population s'élevait à  habitants en 2013.

Géographie 
Podporojie se trouve sur la rive gauche de la Svir, à mi-chemin entre les lacs Onega et Ladoga. Elle est située à  au sud de Petrozavodsk, à  au nord-est de Saint-Pétersbourg et à  au nord de Moscou.

Histoire 

Au début du , le tsar Pierre le Grand ordonna la réinstallation de paysans de la rivière Msta à l'emplacement de la ville actuelle de Podporojie, afin d'organiser la navigation le long de la rivière Svir, connue pour ses rapides quasiment infranchissables. À la fin du , les villages de Sigovets et Medvedets situés près des rapides de la Svir reçurent le nom de Podporojie, littéralement . En 1936, débuta la construction de la centrale hydroélectrique de Verkhnesvirskaïa, qui fut mise en service en 1951. Podporojie reçut le statut de commune urbaine en 1937 puis celui de ville en 1956.

Population 
Recensements (*) ou estimations de la population

Jumelage

Photographies

Notes et références

Liens externes 
  Informations sur Podporojie
  Cartes topographiques

Raïon de Podporojie